Serendipity (englisch „Glücksfall“) steht für:

 Serendipität (auch: Serendipity-Prinzip), zufällige Entdeckung
 Serendipity (Software), eine Weblog-Software
 Serendipity, Originaltitel  von Weil es Dich gibt, US-amerikanischer Spielfilm (2001)
 Serendipity, ein Cocktail aus Champagner und Calvados, siehe Hôtel Ritz (Paris) #Populärkultur

Siehe auch:
 Serendibit